Astrawez bezeichnet
 Rajon Astrawez, einen Rajon in Belarus
 Astrawez, eine Stadt in Belarus